Y Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Y Bridge (Galena, Missouri), NRHP-ID 91000591
 Y Bridge (Zanesville, Ohio), NRHP-ID 73001516